Przepiórka zwyczajna
 Przepiórka błotna
 Przepiórka chińska
 Przepiórka japońska
 Przepiórka nowozelandzka
 Przepiórka pstra

 przepiórka (zwyczaj)
 Dawid Przepiórka – polski szachista
Zobacz też:
 Przepiórki – wieś w Polsce